

Musica 
 Montreux – gruppo musicale statunitense
 Montreux Jazz Festival – festival musicale che si svolge a Montreux (Svizzera)
 The Montreux EP – EP dei Simply Red (1992)

Geografia

Francia 
 Montreux – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)
 Montreux-Château – comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)
 Montreux-Jeune – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)
 Montreux-Vieux – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)

Svizzera 
 Montreux – comune nel distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut (Canton Vaud)
 Montreux-Châtelard – ex comune ora frazione di Montreux, comune nel distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut (Canton Vaud)
 Montreux-Planches – ex comune ora frazione di Montreux, comune nel distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut (Canton Vaud)

Altro
 Montreux – battello a vapore della Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman